«Real O» — український музичний гурт, створений з учасниць Фабрики зірок у 2008-му році.

Історія 
Продюсувала гурт Наталія Могилевська. Згодом до неї приєдналась Ольга Навроцька.

Перший склад: 

 Світлана Тарабарова (під псевдонімом Аліса Тарабарова), 
 Регіна Тодоренко, 
 Ліна Мицукі, 
 Олена Кушніренко (під псевдонімом Олена Виноградова)

У 2012 році з гурту йдуть Світлана Тарабарова та в 2014 році, по закінченні контракту, Регіна Тодоренко, на їх місце приходять Аліна Астровська та Яна Соломко.

Трохи пізніше з гурту йдуть Яна Соломко, Олена Кушніренко та Ліна Міцукі.

На місце яких приходять Тетяна Воржева, Настя Рубцова та Настя Востокова.

9 грудня 2017 року на червоній доріжці M1 Music Awards дебютував новий склад гурту «REAL O». До нього увійшли дві учасниці вокального шоу «Голос країни» — Анна Кудряшова та колишня підопічна Потапа  — Марина Царан. Третьою — залишилася учасниця минулих складів — Анастасія Востокова.

Склад

Теперішні учасники 
 Анастасія Востокова
 Анна Кудряшова
 Марина Царан

Колишні учасники 
 Світлана Тарабарова
 Регіна Тодоренко
 Яна Соломко
 Олена Виноградова
 Ліна Мицукі
 Аліна Астровська
 Тетяна Воржева
 Анастасія Рубцова
 Олена Куришенко

Дискографія

Альбоми 
 «Платье» (2010)

Сингли 
 «Мужчины любят глазами» (2011)
 «Луна» (2012)
 «Без него» (2013)
 «Місяць» (2015)
 «Девочка на миллион» (2015)
 «Снежинка» (2015)
 «Вишня» (2016)
 «Хто ти?» (2018)

Відеокліпи

Примітки

Посилання 
 Офіційний акаунт в Instagram
 Офіційний акаунт в Facebook

Гурти з жіночим вокалом
Музичні колективи, що з'явились 2008
Українські жіночі гурти
Засновані в Україні 2008